Брёйнс () — нидерландская фамилия:

 Брёйнс, Герард (1924—2016) — нидерландский футболист.
 Брёйнс, Луиджи (род. 1987) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник
 Брёйнс, Тео (1929—1993) — нидерландский пианист и композитор.